Ligue 1 sæson 2008-09 var den 71. udgave. Turneringen blev afviklet fra 9. august 2008 og blev afsluttet 30. maj 2009.

Tabel

Statistik

Målscorer
Kilde: Ligue 1 

André-Pierre Gignac vandt Trophée du Meilleur Buteur.

Assister
Kilde: Ligue 1 

Michel Bastos vandt Trophée du Meilleur Passeur.

Fodboldsæson 2008-09
2008-09